Germano flamenco puede referirse a:
 La relación entre lo germano (actualmente lo alemán) y lo flamenco (actualmente lo relativo al norte de Bélgica).
 Lo hispano flamenco entendido como el arte y los artistas procedentes genéricamente del Norte de Europa, muy influyentes en el arte español del siglo XV y comienzos del XVI.
 Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft ("Comunidad de Trabajadores Germano-Flamencos"), conocido como DeVlag, organización pro-nazi fundada en 1936 por Jef Van de Wiele y Rolf Wilkening, muy activa en Flandes durante la ocupación alemana de Bélgica en la Segunda Guerra Mundial (véase :en:Devlag)